Souillac kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Souillac, departementet Lot i regionen Occitanien,

Mauritius 

 Souillac, Mauritius, Savanne,